Хад может означать следующее:
 Марьян Хад (род. 1982) — словацкий футболист.
 ХАД — служба государственной безопасности в Демократической Республике Афганистан.
 «Хад» — американский фильм 1963 года.

См. также 
 Гад
 Хадд